Catriona forma gaelica scozzese e gaelica irlandese del nome proprio di persona Caterina
Catriona – personaggio del film del 1945 So dove vado di Michael Powell e Emeric Pressburger
Catriona – romanzo di Robert Louis Stevenson
Catriona – genere di molluschi nudibranchi della famiglia Cuthonidae
1116 Catriona – asteroide della fascia principale